Појам Конрад I може да се односи на:

 Конрад I од Немачке, краљ Немачке (911—918)
 Конрад I, војвода од Швабије
 Конрад од Монферата, краљ Јерусалима (1190—1192)
 Конрад I Пшемисл
 Конрад I од Бургундије, краљ Бургундије